Ларго има више значења:
 Ларго (Мериленд)
 Ларго (Флорида)